Independents de Puigpunyent i Galilea, partit polític d'àmbit municipalista de Puigpunyent, a Mallorca
 Independents per Gavet, agrupació d'electors d'àmbit municipalista de Gavet de la Conca, al Pallars Jussà
 Institut Politècnic de Grenoble, institució universitària amb seu a Grenoble, a França
 Interpublic Group, agència publicitària dels Estats Units
 Imaging and Printing Group, empresa del camp de la impressió i la imatge digital filial de Hewlett-Packard
 Índex de progrés genuí, indicador que mesura el benestar econòmic i el progrés social d'un país
 Videojoc per a iPod (del seu nom en anglès iPod Game), videojoc pensat per al reproductor iPod d'Apple